Coralliophila är ett släkte av snäckor. Coralliophila ingår i familjen Coralliophilidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Coralliophila